Jaya Bhakti (Enok), een plaats in Indonesië
Jaya Bhakti (Mesuji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing